Höllkapelle heißen:
 Höllkapelle (Leutasch), Kapelle hl. Jakob in der Klamm
 Höll-Kapelle (Götzens), Feldkapelle